Sinar Harapan (Talang Padang), een plaats in Indonesië
Sinar Harapan (Bayung Lencir), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing